ASDF steht für:

 S-Bahnhof Hamburg-Sülldorf, siehe Liste der Bahnhöfe der S-Bahn Hamburg #Bahnhöfe
 Alabama State Defense Force, Staatsgarde von Alabama
 Alaska State Defense Force, Staatsgarde von Alaska

AsDF steht für:
 Asian Development Fund, Asiatischer Entwicklungsfonds der Asiatischen Entwicklungsbank

Abkürzung